Гарегин Владимирович Бебутов, ; ) — советский государственный и партийный деятель, литературовед, журналист.

Биография 
Гарегин Бебутов родился  года в безуездном городе Коджоры Тифлисского уезда Тифлисской губернии, ныне пгт Коджори входит в  мхаре Квемо-Картли Грузии, армянин. Отец был агрономом, умер в 1918 году, мать — домашняя хозяйка, умерла в 1945 году.

В 1924 году окончил среднюю школу. В течение десяти лет работал в книжном отделе издательства «Закавказская книга», Тбилиси.

В 1934 году был корреспондентом от двух закавказских республик на I Всесоюзном съезде писателей в Москве.

С 1934 года — на различных должностях в Закавказском государственном издательстве, в редакциях газет «На рубеже Востока», «Заря Востока».

В годы Великой Отечественной войны — журналист газеты «Боевые кадры» 28 запасной стрелковой дивизии, лейтенант.

С 1944 года член ВКП(б), c 1952 года — КПСС. Избирался членом ЦК Компартии Армении, секретарем первичной партийной организации издательства «Заря Востока» в Тбилиси.

В 1947 году был направлен Орготделом ЦК ВКП(б) в Ереван редактором республиканской газеты «Коммунист» (на русском языке), где проработал до 1956 года.

В 1951 году избран депутатом Верховного Совета Армянской ССР 3 созыва от Ноемберянского избирательного округа № 230.

С 1956 года работал в Тбилиси в издательстве художественной литературы на должности старшего редактора.

С 1964 года — на пенсии. Позже была назначена персональная пенсия республиканского значения.

В 1969 году вступил в Союз писателей СССР, одновременно — член Союза журналистов СССР.

В сентябре 1983 года переехал с семьей (женой Анастасией Константиновной, урожд. Лаппо-Данилевской, и тёщей Тамарой Николаевной Лавровой) на постоянное жительство в город Курган. С 10 февраля 1984 года на учете в Курганской областной писательской организации.

Гарегин Владимирович Бебутов умер 3 ноября 1987 года. Похоронен  города Кургана Курганской области.

Архив писателя находится в Курганской городской библиотеке им. В. В. Маяковского.

Творчество

Сергей Есенин 
В 1924 году встречался с Сергеем Есениным в книжном магазине в Тбилиси. Присутствовал на вечере поэзии Сергея Есенина 16 ноября 1924 года. О встречах написал воспоминания «Два эпизода». Опубликовал материалы о пребывании С. А. Есенина в Грузии, о его встречах с известными литераторами. В газете «Вечерний Тбилиси» (11 марта 1959) рассказал о создании С. А. Есениным стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». В статье «О Сергее Есенине. Четыре эскиза» («Литературная Грузия», Тбилиси, 1968, № 10, с. 90—94) высказал свою версию о прототипе «дальней северянки».

Лев Толстой 
В 1928 году издана брошюра «Л. Н. Толстой и Хаджи Мурат». В ней прокомментировано неопубликованное письмо Льва Толстого. Эта работа получила одобрительный отзыв Н. Н. Гусева, бывшего секретаря Толстого.

Оноре де Бальзак 
В 1933 году Бебутов написал исследовательскую статью о пребывании Бальзака в России (по неопубликованным материалам). Эта статья опубликована в 1934 году в журнале «Звезда».

Владимир Маяковский 
После поездки с Виктором Шкловским на родину Маяковского в село Багдати Бебутов задумал написать книгу об ученических годах Владимира Маяковского. Изучал материалы в архивах Кутаиси, Тбилиси, Москвы, встречался со школьными товарищами поэта, записывал воспоминания современников. В 1946 году опубликовал книгу «Гимназические годы Владимира Маяковского». Со значительными дополнениями она дважды переиздавалась. В дальнейшем добавились материалы московского периода школьной жизни Маяковского, и в 1962 году издана книга «Гимназия».

Для книги «Лицом к лицу с читателем» (1965 год) Бебутов изучал материалы творческих поездок Маяковского по Советскому Союзу и зарубежным странам, и семь тысяч записок, полученных им за все годы от слушателей на литературных вечерах. В 1977 году книга вышла вторым дополненным изданием.

Владимир Ленин 
К столетию со дня рождения В. И. Ленина вышла книга историко-литературных очерков и заметок «Вместе с Лениным».

Сочинения 
На протяжении нескольких десятилетий Гарегином Владимировичем опубликовано более двухсот статей о русской, армянской и грузинской литературе, в том числе — о пребывании Сергея Есенина на Кавказе.

Книги:
 
 
 
 
 
 
 Бебутов, Г. В. Вместе с Лениным. Тбилиси, издательство «Мерани», 1970
 
 
 
 .

По заданию издательства в разные годы составил тематические сборники:
 
 
 
 
 
 
 
 «Дорогами дружбы»

Награды 
 Медаль «За оборону Кавказа», Акт № 680 от 5 июня 1945 года, 28-я запасная стрелковая дивизия
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда», 1980 год
 Грамота Северо-Кавказского военного округа за участие в окружном смотре красноармейской печати
 Почетная грамота Тбилисского городского комитета Компартии Грузии от 20 августа 1971 года за пропагандистскую работу.

Семья 
Жена Бебутова Анастасиея Константиновна (1925—1992, Курган)

Сын Бебутов Владимир Гарегинович (3 августа 1948 — 8 апреля 2011, Курган)

Примечания 

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 3-го созыва
Члены ЦК КП Армении
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Персоналии:Тбилиси
Персоналии:Ереван